Scanavino ist der Familienname folgender Personen:

 Antonella Scanavino (* 1992), uruguayische Schwimmerin
 Carlos Scanavino (* 1964), uruguayischer Schwimmer 
 Eduardo Scanavino (* 1941), argentinischer Bridge-Spieler
 Emilio Scanavino (1922–1986), italienischer Maler
 Giovanni Scanavino OSA (* 1939), Altbischof von Orvieto-Todi
 Peter Scanavino (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler